Бриль — фамилия.

Известные носители:
 Бриль, Адам Иванович (1719—1786) — генерал-поручик, второй иркутский губернатор.
 Бриль, Евгения Алексеевна (род. 1989) — российский композитор и преподаватель
 Бриль, Игорь Михайлович (род. 1944) — народный артист России, советский и российский джазовый пианист, композитор.
 Бриль, Марк Тимофеевич (1889—1967) — врач-дерматолог, профессор.
 Бриль, Матеус (1550—1584) — фламандский художник; брат Пауля Бриля.
 Бриль, Пауль (1556—1626) — фламандский художник; брат Матеуса Бриля.
 Бриль, Филипп Иосифович (1927—1988) — советский пианист.
 Бриль, Фриц (1934—2017) — немецкий гребец-байдарочник.
 Бриль, Хаим Зисевич (1896—1959) — советский театральный режиссёр.
 Бриль, Элиазар Израилевич (псевдоним Александр Зонин; 1901—1962) — русский советский писатель-маринист.

Бриль — традиционная широкополая шляпа у украинцев и белорусов.
Бриль — вид лучепёрых рыб семейства Scophthalmidae.

См. также 
 Брыль
 Брилль
 Брильмайер